drie Brusselse architecten, allen zonen van Hubert Delune:
Aimable Delune, (1866-1923),
Ernest Delune, (1859-1945),
Leon Delune, (1862-1947).
bouwkundig erfgoed:
Huis Delune, ook Kasteel Solbosch of Kasteel Feys genaamd: een monumentale villa die als paviljoen dienst deed tijdens de Wereldtentoonstelling van 1910.